Alleen is een plaats  in de Noorse gemeente Lyngdal in de provincie Agder. In Alleen is het gemeentebestuur van Lyngdal gevestigd.

Plaats in Agder
Lyngdal
Voormalige gemeente in Vest-Agder